Энгельберт Кемпфер (; 16 сентября 1651 — 2 ноября 1716) — немецкий путешественник и натуралист.

Сын пастора. Изучал философию, теологию и медицину в Лемго, Хамельне, Люнебурге, Любеке, Данциге, Кракове. В 1681 году обосновался в Швеции. 

В 1683 году, в составе шведского посольства Людвига Фабрициуса в Персию, которому был рекомендован известным философом и историком Самуэлем Пуфендорфом, посетил Московское царство, подробно описав в своих записках путешествие в Москву и по городам Поволжья. В Москве на царском приёме  видел малолетних Петра и Иоанна Алесеевичей, описав сцену представления посла. В путешествиях он делал зарисовки мест, где проезжал.

Будучи секретарём шведского посольства в Персии, в 1685 поступил в качестве хирурга на крейсировавший в то время в Персидском заливе голландский флот и познакомился с Аравией, Индостаном, Явой, Суматрой, Сиамом и Японией. В Японии он провёл два года.

Наиболее известен Кемпфер своим написанным по-немецки и переведенным на английский язык сочинением «History of Japan» («История Японии»; Лондон, 1727), которое затем появилось на нескольких других языках. Кроме того, он обнародовал «Amoenitatum exoticarum poëtico-politico-physico-medicarum fasciculi V» (Лемго, 1712). Банкс напечатал его «Icones selectae plantarum, quasin Japonia collegit» (Лондон, 1791), Аделунг Ф.П. («Барон Мейерберг и путешествие его по России», СПб, 1827) — извлечение из его «Diarium itineris ad aulam Moscoviticam indeque Astracanum suscepti anno MDCLXXXIII»(Дневник путешествия ко двору Московитов включая Астрахань, состоявшегося в 1683 г.). Большая часть его ненапечатанных рукописей, богатых важными наблюдениями, хранится в Британском музее. 

В 1723 году, в Нюрнберге (на немецком языке), отдельной книгой издано его сочинение «Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, царю, султану и шаху платившие дань и подвластные…». Русский перевод некоторых частей этой книги, сделанный ещё в XVIII веке,  хранится в виде особой рукописи в Центральном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

После смерти путешественика его рукописи были куплены сэром Гансом Слоаном и переправлены в Англию. Среди них был самый известный дневник — «История Японии», переведённый с немецкой рукописи на английский, опубликован в Лондоне в 2 томах в 1727 г. Помимо японской истории, книга содержит описание политического, социального и физического состояния Японии в XVII веке. Более ста лет, пока Япония была закрыта для посещения иностранцами, она была средством информации о стране для европейских читателей. Оригинальные рукописи Кемпфера хранятся ныне в Британской библиотеке. Большинство из них были опубликованы с 2001 года по 2003 год.

Интересные факты 
В честь Кемпфера Линнеем назван род растений семейства Имбирные — . Также в честь Кемпфера назван вид ракообразных из инфраотряда крабов (Brachyura) – японский краб-паук.

Примечания

Литература 
 
 , 1-е русское издание:  Кемпфер Э. Извлечение из рукописнаго сочинения под заглавием Engelberti Kaempferi. Diarium itineris ad aulam Moscoviticam indeque Astracanum suscepti. Anno MDCLXXXIII // Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по России. — СПб.: В типографии К. Крайя, 1827. — С. 321—372.

Путешественники Германии
Сказания иностранцев